Csányi László

 Csányi László (1889–1924) Vác polgármestere 1921-től 1924-ig
 Csányi László (1924–2005) karnagy
 Csányi László (1922–1994) irodalomtörténész
 Csányi László (1927–2018) kémikus
 Csányi László (1922-1994) karmester
 Csányi László balettművész
  Csányi László író

Csány László
 Csány László (1790–1849) az 1848–49-es szabadságharc kormánybiztosa